Хай Мухамедьяров (настоящее полное имя — Мухамедьяров Хай Габдрафикович, ; 1911 — 1942) — башкирский поэт и журналист.

Биография 
М. Хай (Хай Габдрафикович Мухамедьяров) родился в д. Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Рано осиротел.

В 1928—1929 гг. был заведующим бюро по пионерской работе в Аргаяшском кантоне Башкирской АССР.

В 1929 году становится первым редактором республиканской газеты «Молодой строитель» («Йәш төҙөүсе», ныне называется — «Йэншишмэ»).

С 1931 года работал редактором, заместителя редактора газет «Ленинсы» (ныне «Йэшлек»), «Йэш коммунар».

В 1933—1937 годах учился на факультете языка и литературы Башкирского государственного педагогического института им. Тимирязева.

После его окончания, в 1938-1940 гг. работал научным сотрудником Института языка и литературы им. М.Гафури.

В 1941—1942 гг. участвовал в Великой Отечественной войне. Погиб на Южном фронте в 1942 году. По данным родственников, погиб в боях под Москвой, недалеко от города Верея.

Творческая деятельность 

М.Хай начал печататься с середины 1920-х годов. В 1931 году вышел его первый сборник стихов «В пути» («Барышта»). В 1934 году стал членом союза писателей Башкирской АССР.

Автор поэм «Второе рождение», «Начало большой жизни», философских сонетов, антифашистских стихотворений. До войны выпустил шесть поэтических сборников. М.Хай внёс весомый вклад в развитие философской лирики.

Первым среди башкирских поэтов Мухамедьяров освоил жанровую форму — сонеты, наиболее известны циклы сонетов «Зрелость» («Өлгөрөү») и «Уфимские мотивы» («Өфө мотивтары»).

В 1940 году работал над либретто оперы «Хакмар» («Һаҡмар») по пьесе С.Мифтахова.

Литература 
Өлгөрөү: Шиғырҙар, поэмалар. Өфө, 1940; 

Найланма әҫәрҙәр. Өфө, 1954;

Шиғырҙар, поэмалар, хаттар, көндәлектәр, иҫтәлектәр. Өфө, 1982;

Стихи / /Поэты Башкирии. Т.1. Уфа, 1980.

Бикбай Б. Хәй үҙе шағир ине //Ағиҙел, 1961, №4.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкортостан:Краткая энциклопедия
 Войной расстрелянные строки//Журнал «Лексикон», май 2010 - № 50

Поэты России
Башкирские поэты
Сотрудники ИИЯЛ УНЦ РАН
Журналисты Башкортостана
Главные редакторы Йэншишмэ
Выпускники Башкирского государственного педагогического университета
Погибшие в боях Великой Отечественной войны